Голодюк — фамилия.
 Голодюк, Мария Алексеевна (более известна под фамилией Скицко; 1928—2006) — колхозница, доярка, Герой Социалистического Труда (1966).
 Голодюк, Олег Юрьевич (род. 1988) — украинский футболист, полузащитник клуба «Карпаты» (Львов).